

Miejscowości w Polsce  
 Dobieszyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec 
 Dobieszyn – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze